Neyagawa (stad), een stad in Japan
Neya, een rivier in Japan